Ла́вия́рви (Лави-ярви; ) — озеро на территории Хаапалампинского сельского поселения Сортавальского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,2 км², площадь водосборного бассейна — 60,4 км². Располагается на высоте 5,9 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами скалистые.

В озеро втекает ручей, текущий из озёр Латваярви, Питкяярви и Куоккаярви. Вытекает протока, впадающая в озеро Поляково и, далее, в Ладожское озеро.

С юга в озеро втекает протока из озера Пойкелусъярви.

С северо-запада от озера проходит грунтовая дорога местного значения  («Сайконен — Койвусильта»).

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Ниэмелянхови — расположен в 3 км к юго-востоку от озера.

Название озера переводится с финского языка как «ошейник-озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013148.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн озера Полякова
Озёра Сортавальского района